Syvende etape af Tour de France 2011 var en 218 km lang flad etape. Den blev kørt fredag den 8. juli fra Le Mans til Châteauroux.

Yannick Talabardon, Gianni Meersman, Mickaël Delage og Pablo Urtasun var i udbrud til der var 14 kilometer tilbage af etapen. Bradley Wiggins var blandt de som måtte udgå efter kravebensbrud. Mark Cavendish vandt massespurten foran Alessandro Petacchi og André Greipel. Thor Hushovd beholdt førertrøjen.

 Etape: 7. etape
 Dato: 8. juli
 Længde: 218 km
 Gennemsnitshastighed: 38,5 km/t

Pointspurter

Pointspurt (Buzançais) 
Efter 192,5 km

Resultatliste

Manglende ryttere 
 111  Bradley Wiggins (SKY) udgik efter styrt.
 122  Tom Boonen (QST) udgik.
 136  Rémi Pauriol (FDJ) udgik efter styrt.

Referencer

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr     

 07

en:2011 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 7